Burning Bridges – album zespołu Arch Enemy
 Burning Bridges – album zespołu Haste The Day
 Burning Bridges – album zespołu Bon Jovi